Фэ́йворс () — английская фамилия. Известные носители:

 Фэйворс, Грег (род. 1974) — американский футболист.
 Фэйворс, Джоан — американский политический деятель.
 Фэйворс, Джон (Бхакти Тиртха Свами; 1950—2005) — американский общественный деятель, писатель и кришнаитский гуру.
 Фэйворс, Малачи (1927—2004) — американский джазовый музыкант.
 Фэйворс, Флойд (род. 1963) — американский боксёр.